Desa Tamanasri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tamanasri (administrativ by i Indonesien, lat -8,12, long 111,09), Jawa Timur, 
 Desa Tamanasri (administrativ by i Indonesien, lat -8,23, long 112,86), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar